Ястров () — фамилия.

Известные носители:

 Ястров, Герман (1849—†) — немецкий юрист, автор ряда трудов по юриспруденции.
 Ястров, Джозеф (1863—1944) — американский психолог; президент Американской психологической ассоциации.
 Ястров, Игнац (1856—1937) — немецкий историк экономист и юрист.
 Ястров, Маркус (1829—1903) — американский раввин, лексикограф, лингвист и общественный деятель.
 Ястров, Моррис (1861—1921) — американский учёный-ориенталист.
 Ястров, Роберт (1925—2008) — американский астроном, физик и космолог; один из ведущих учёных НАСА.

Примечания